"La ley del monte" puede referirse a:

La ley del monte, es una expresión que puede funcionar como una variante de la frase: «la ley de la selva».
La ley del monte: canción del compositor mexicano José Ángel Espinoza "Ferrusquilla".
La ley del monte (película): Película mexicana de 1976 dirigida por Alberto Mariscal.